Raoul Méquillet (1861-1919), député de Meurthe-et-Moselle de 1906 à 1919;
 Parc Méquillet, espace donné à la ville de Colmar par la famille Méquillet en 1946;
 Maison Méquillet, maison de Riquewihr ayant appartenu à la famille Méquillet;
 Établissements Méquillet-Noblot, filature fondée à Héricourt en 1801 par la famille Méquillet;
 Charles-Nicolas Méquillet (1728-1802), général de division français ; 
 Jean Nicolas Méquillet (1736-1822), général de division français.

Homonymie de patronyme